Buffalo Bill fue un soldado estadounidense, cazador de búfalos y hombre de espectáculos del viejo oeste.

El término Buffalo Bill también puede referirse a:
 Buffalo Bill, película protagonizada por Gary Cooper.
 Buffalo Bills, equipo profesional estadounidense de fútbol americano.
 Buffalo Bill, personaje de la novela The Silence of the Lambs''.
 Buffalo Bill, canción de Eminem.